Колокольчик одноцветковый () — невысокое растение с тонким стеблем из рода Колокольчик, семейства Колокольчиковые.

Ареал 
Данный колокольчик растёт в арктической Северной Америке, в том числе в Скалистых горах и Гренландии, в азиатской части Берингии и в Исландии, на Шпицбергене, Новой Земле и в Скандинавских горах.

Вид был впервые обнаружен К. Линнеем во время его экспедиции в Лапландию в 1732 и описан в его труде Flora Lapponica (1737).

Примечания 

Колокольчиковые
Флора Евразии
Флора Северной Америки